Љубица Јовић (Бања Лука, 20. април 1936) је југословенска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те▲
|-
| 1957. || Свога тела господар || Марица
|-
| 1957. || Гледаоци и ми ТВ филм || Коломбина
|-
| 1958. || Х-8 || Крешина жена
|-
| 1959. || Влак без возног реда || Госпођица из ресторана
|-
| 1959. || Пукотина раја || Марија Марковић (као Љубица Јовић-Залепугин)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1960. || -{La furia dei barbari}- || Катрина
|-
| 1960. || Улица без излаза ТВ филм || /
|-
| 1961. || Мартин у облацима || Зорица
|-
| 1961. || Човјек од важности ТВ филм || /
|-
| 1963. || Пропали двори ТВ филм || /
|-
| 1963. || -{Blaze of Glory}- || Ивете
|-
| 1965. || Кључ || Жена (сегмент "Послије представе")
|-
| 1965. || Лака соната ТВ филм || /
|-
| 1966. || Прикупљање храбрости ТВ филм || Мила
|-
| 1967. || Кравата у шареном излогу ТВ филм || /
|-
| 1967. || Кинески зид ТВ филм || /
|-
| 1968. || Маратонци (серија) || 
|-
| 1968. || Љубав ТВ филм || /
|-
| 1968. || Крух ТВ филм || /
|-
| 1968. || Гдје је душа мог дјетињства ТВ филм || /
|-
| 1969. || Ожиљак ТВ филм || /
|-
| 1969. || Баштина ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Фишкал ТВ серија || Грофица Ана
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ филм || /
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ серија || 
|-
| 1970. || Глорија ТВ филм || Глорија
|-
| 1971. || Буцо ТВ филм || /
|-
| 1973. || Горчина у грлу ТВ филм || /
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || Лаура
|-
| 1978. || Све су плаве Кратки филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Пуном паром ТВ мини серија || Зорица
|-
| 1981. || Краљево ТВ филм || /
|-
| 1981. || Ситне игре ТВ филм || /
|-
| 1984. || Необични сако ТВ филм || /
|-
| 1987. || Резервисти ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1991. || Мирта учи статистику Кратки филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те▲
|-
| 2006. || Госпођица || Мила
|-
| 2007 2008. || Понос Раткајевих ТВ серија || Грофица Антонија пл. Раткај 
|-
| 2008. || Брачне воде ТВ серија || Госпођа у дућану 2
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те▲
|-
| 2010. || Доме слатки доме ТВ серија || Ада Фабризи
|-
| 2010. || Најбоље године ТВ серија || Беба
|-
| 2012. || Брак је мрак ТВ филм || /
|-
| 2014—2015. || Куд пукло да пукло ТВ серија || Ивка
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1936.
Југословенски глумци
Бањалучани